Meunasah Pulo (Peudada), een plaats in Indonesië
Meunasah Pulo (Sawang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing